

Letteratura 
 Orizzonte (Blue Horizon) – romanzo di Wilbur Smith del 2003

Musica 
 Blue Horizon – casa discografica britannica
 Blue Horizon – album di Eric Gale del 1982
 Blue Horizon – album di Rory Block del 1983
 Blue Horizon – album dei Wishbone Ash del 2014